Витсен — фамилия. Известные носители:
 Витсен, Корнелис (1605—1669) — голландский политик.
 Витсен, Николаас (1641—1717) — голландский политик, предприниматель, картограф.